Bassim Abbas Gatea Al-Ogaili, arab. باسم عباس كاطع العجيلي (ur. 1 lipca 1982 w Bagdadzie) – iracki piłkarz, reprezentant kraju grający na pozycji obrońcy.

Kariera piłkarska 
Zawodową karierę rozpoczął w 2000 w stołecznym klubie Al-Talaba. W barwach tej drużyny zdobył mistrzostwo Iraqi Premier League w sezonie 2001/02. Dwukrotnie wraz z Talabą sięgnął po Puchar Iraku w sezonach 2001/02 oraz 2002/03. Do tych sukcesów dołożył także Superpuchar Iraku z 2002. Pierwszą część sezonu 2004/05 spędził w irańskim Esteghlal Ahwaz, po czym powrócił do Talaby. Od sezonu 2006/07 występował w libańskim Al-Nejmeh SC, po czym w 2007 przeniósł się do Al-Arabi. Następnie reprezentował barwy Umm-Salal SC, w którym zdobył Puchar Kataru w sezonie 2007/08. Po tym sukcesie po raz trzeci został zawodnikiem Al-Talaby.

W 2009 wyjechał do Turcji, gdzie został piłkarzem Diyarbakırsporu. Po sezonie gry w tej ekipie przeniósł się do Konyasporu, dla którego zagrał 17 ligowych spotkań. Po dwóch latach gry poza ojczyzną, w 2011 został piłkarzem drużyny Amanat Bagdad, w której grał przez kolejne 4 sezony. W 2015 został zawodnikiem Al-Kahraba FC, jednak jeszcze w tym samym roku podpisał kontrakt z Al-Shorta. Jako piłkarz tej drużyny w 2016 zakończył karierę piłkarską.

Kariera reprezentacyjna 
Abbas w pierwszej reprezentacji zadebiutował 14 września 2001 w meczu przeciwko reprezentacji Kataru, zremisowanym 0:0. W 2004 zajął wraz z reprezentacją olimpijską Iraku 4. miejsce podczas Igrzysk Olimpijskich 2004 w Atenach. Podczas turnieju zagrał w dwóch meczach grupowych z Portugalią i Kostaryką oraz w spotkaniu ćwierćfinałowym z Australią, półfinałowym z Paragwajem. Abbas wystąpił również w przegranym spotkaniu o brązowy medal z Włochami.

W tym samym roku wziął udział w Pucharze Azji, podczas którego Irak dotarł do ćwierćfinału. Akram zagrał w czterech spotkaniach turnieju z Uzbekistanem, Turkmenistanem, Arabią Saudyjską i Chinami.

Został powołany na Puchar Azji 2007, podczas którego Irak po raz pierwszy w historii zdobył mistrzostwo kontynentu. Wystąpił w sześciu spotkaniach turnieju z Tajlandią, Australią, Omanem, Wietnamem, Koreą Południową i Arabią Saudyjską. Był także w kadrze na Puchar Konfederacji 2009, podczas którego zagrał w trzech spotkaniach z Południową Afryką i Hiszpanią i Nową Zelandią.

Ostatnim wielkim turniejem w jego przygodzie z reprezentacją był Puchar Azji 2011. Podczas pucharu w 2011 zagrał w trzech spotkaniach. Po raz ostatni w drużynie narodowej zagrał 11 października 2012 w meczu przeciwko Brazylii, przegranym 0:6. Łącznie Bassim Abbas w latach 2001–2012 wystąpił w 94 spotkaniach reprezentacji Iraku, w których strzelił jedną bramkę.

Sukcesy

Klubowe 

Al-Talaba
 Mistrzostwo Iraqi Premier League (1): 2001/02
 Puchar Iraku (2): 2001/02, 2002/03
 Superpuchar Iraku (1): 2002

Umm-Salal SC
 Puchar Kataru (1): 2007/08

Reprezentacyjne 

Irak
 Puchar Azji Zachodniej (1): 2002
 Puchar Azji (1): 2007

Linki zewnętrzne 
 
 Profil na stronie 11v11.com 

Reprezentanci Iraku w piłce nożnej
Piłkarze Esteghlalu Ahwaz
Piłkarze Nejmeh SC
Piłkarze Al-Arabi SC
Piłkarze Umm-Salal SC
Piłkarze Diyarbakırsporu
Piłkarze Konyasporu
Uczestnicy Letnich Igrzysk Olimpijskich 2004
Uczestnicy Pucharu Azji 2007
Uczestnicy Pucharu Konfederacji w piłce nożnej 2009
Uczestnicy Pucharu Azji 2011
Urodzeni w 1982
Ludzie urodzeni w Bagdadzie
Iraccy olimpijczycy